Ehud Tenenbaum, hacker israélien.
 Gérald Tenenbaum, mathématicien et romancier français.
 Jean Tenenbaum, parolier, musicien, compositeur et chanteur français.
  (1972-), professeur de sciences cognitives, MIT.
 Nancy Tenenbaum, productrice de cinéma américaine.
  (?-), producteur de cinéma américain.

Titre 

 La Famille Tenenbaum (The Royal Tenenbaums), film américain de Wes Anderson, sorti en 2001.

Patronyme juif